Jean Baptiste De Keyser (politicus) (1828-1899)
 Jean-Baptiste de Keijser (kunstenaar) (1857-1927)